Ennio Mattarelli – tiratore italiano
Gino Mattarelli – politico italiano

Pagine correlate
Mattarella